Der Mundialito de Clubes (auf deutsch „Kleine Weltmeisterschaft der Vereine“) ist ein Beachsoccer-Turnier für Klubs. Das Turnier fand vom 12. bis 19. Mai 2012 statt. Es wurde vom FIFA-Partner Beach Soccer Worldwide (BSWW) am Guarapiranga-Stausee bei São Paulo in Brasilien zum zweiten Mal ausgerichtet.

Teilnehmer 
Es nahmen 12 Mannschaften teil:

Spieler 
Die teilnehmenden Spieler wurden nicht von den Klubs bestimmt, sondern am 25. April 2012 im Zuge einer Ziehungen in Barcelona ausgelost. Hierbei wurden neun von zehn Spielern gezogen. Ein zehnter Spieler konnte zwei Tage später frei vom Klub ausgewählt werden.

Alle Beach-Soccer-Spieler des Klubs konnten potenziell gelost werden. Dabei musste der Kader bestehen aus:

 drei zuvor ausgewählten Nationalspielern
 drei Kontinentalspieler
 ein Spieler UEFA / CONMEBOL
 ein Spieler von AFC / CAF / CONCACAF / OFC-Spieler
 ein Spieler aus dem Heimatland des Klubs.

Kader

Auszeichnungen 
Im Anschluss an das Turnier wurden die besten Spieler ausgezeichnet. Dieses waren:

 Torschützenkönig:  Madjer (10 Tore) (Sporting Lissabon)
 Bester Spieler:  Benjamin (Flamengo Rio de Janeiro)
 Bester Torhüter:  Vitali Sydorenko (Lokomotive Moskau)

Gruppenspiele 
Die Auslosung zur Aufteilung der zehn Teams in die folgenden beiden Gruppen fand am 24. April 2012 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Turnierplan ab Viertelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Platzierung Dritter

Finale

Weblinks 
 beachsoccer.com beachsoccer.com/

2012
Fußballsaison 2012
Sport (Bundesstaat São Paulo)